1K ZX Chess — это компьютерная шахматная программа 1982 года (с недостающими тремя правилами) для нерасширенной версии Sinclair ZX81.

Описание 
1K ZX Chess использует только 672 байт оперативной памяти, но реализует большинство шахматных правил (не хватает рокировки, превращения пешек и взятия на проходе) и соперника, за которого играет компьютер. Это была самая маленькая реализация шахматной программы для ЭВМ, пока это место в январе 2015 года не заняла программа BootChess, хоть её искусственный интеллект и слабее, чем у 1K ZX Chess. Программа всегда играет за белых и делает только один из двух дебютных ходов, в зависимости от того, какая сторона кассеты использовалась для загрузки: игра начинается либо ходом королевской пешки на e3 (дебют Ван-Круйса), либо ферзевой пешкой d3 (дебют Мизеса). 1K ZX Chess просчитывает только один ход соперника и очень любит двигать ладью a1-a2 и обратно. Чтобы прервать этот цикл нужно атаковать поле a2.

Её разработчик, Дэвид Хорн, рассказывая про 1K ZX Chess, опубликовал полный исходный код в серии статей в журнале Your Computer 1982 и 1983 годах.

Примечания

Ссылки 
 http://www.zx81stuff.org.uk/zx81/tape/1KZXChess
 http://www.retrogamescollector.com/33-year-old-zx81-1k-zx-chess-world-record-broken/

Шахматные программы
Игры для ZX81